Ранчо де лос Васкез има више значења:

 Ранчо де лос Васкез, Колонија Паломар (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо де лос Васкез (Сан Хосе дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику